Lenders ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lenders (* 1980), niederländische Trampolinturnerin
 Franz Schmitz-Lenders (1896–1982), deutscher Wasserbauingenieur und Regierungsbaumeister
 Helmut Lenders (1922–2002), deutscher Gewerkschaftssekretär und Politiker (GVP, SPD)
 Joachim Lenders (* 1961), deutscher Politiker der CDU und Hamburger Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft

 Jürgen Lenders (1966), hessischer Politiker (FDP) und Abgeordneter des Hessischen Landtags 	
 Karl Lenders (Manager) (1880–nach 1930), deutscher Jurist, Kaufmann und Manager
 Karl Josef Lenders (Karl Joseph Lenders; 1755–1855), kurkölnischer Amtmann, französischer Kantonskommissar und Maire von Neersen
 Winfried Lenders (1943–2015), deutscher Linguist

Lenders ist ein Ortsteil:
 der Gemeinde Oechsen im Wartburgkreis, Thüringen, siehe Lenders (Oechsen)

Siehe auch:
 Lender
 Villa Lenders